

Pessoas 
 Jon Tenney

Localidades 

 Tenney (Minnesota)

Desambiguação